HFH ist eine Abkürzung für:

 die HFH Hamburger Fern-Hochschule
 die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

HFH